Tronceda puede referirse a:

 Tronceda (La Coruña), parroquia española del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Tronceda a Nova, aldea española de la parroquia de Tronceda, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Tronceda a Vella, aldea española de la parroquia de Tronceda, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
Tronceda (Orense), parroquia civil española del municipio de Castro Caldelas, provincia de Orense, Galicia.